Iglesia etíope puede referirse a los siguientes artículos:

 Iglesia ortodoxa etíope.
 Iglesia católica etíope.